Večići su naseljeno mjesto u sastavu općine Kotor Varoš,  Bosna i Hercegovina. Nalaze se na Večićkom polju, pri ušći Cvrcke u Vrbanju.

Zamljopis

Povijest

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Kotor Varoš